Реа́льный слова́рь класси́ческих древносте́й ( — Реальный словарь классических древностей для гимназий) — энциклопедический словарь имён, понятий и терминов, описывающих быт, мифологию, право, экономику, политику Древней Греции и Древнего Рима. Он стал основным учебным пособием в немецких и русских классических гимназиях с конца XIX века, был переведён на 16 языков.

1-е издание вышло в 1855 году, 6-е — в 1882 году и было переведено на русский язык к 1885 году, 8-е издание — в 1914 году на немецком языке.

Издания 
Идея издания словаря появилась у книгоиздателя Бенедикта Тейбнера. Для осуществления своего замысла он обратился к Фридриху Любкеру, который при поддержке таких учёных, как Классен, Йессен, Кейль, Экштейн, Штолль и многих других, окончил труд в декабре 1854 года.

Впоследствии словарь многократно переиздавался. Второе издание словаря вышло в 1860 году, третье — в 1867 году, четвёртое — в 1874 году. В 1877, 1882 и 1891 годах вышли соответственно пятое, шестое и седьмое издания словаря под редакцией Макса Эрлера с дополнениями и улучшениями.

В 1914 году вышло восьмое издание реального словаря под редакцией  и . Все издания были отпечатаны в издательстве . В 2005 году издательство Manuscriptum Verlagsbuch перевыпустило восьмое издание словаря.

Переводы на русский язык 
В России «Реальный словарь классических древностей» известен в переводе 6-го издания, вышедшего в 1882 году:

 Перевод Общества классических филологии и педагогики (Филологическое общество) был начат в апреле 1882 года. Издавался в четырёх томах в 1883—1885 годы, и однотомником в 1885 году в Санкт-Петербурге.
 Перевод осуществляли: А. Д. Вейсман, Э. А. Верт, Ф. Гельбке, Л. А. Георгиевский, А. И. Давиденков, В. А. Канский, О. Ю. Клименчич, И. В. Ливанов, Н. В. Рубинский, И. А. Смирнов, П. В. Никитин. Главным редактором словаря был первоначально выбран Л. А. Георгиевский, впоследствии работу над ним возглавили Ф. Гельбке, П. В. Никитин и М. В. Пустонский, а затем Ф. Ф. Зелинский, Л. А. Георгиевский, В. А. Канский, М. С. Куторга.
 Перевод также издавался под редакцией В. И. Модестова. 1-я редакция выпускалась в 5 томах в 1884—1887 годы, 2-я — в 1888 году.

 Современные издания словаря

См. также 
 «Словарь классических древностей Харпера (1898)»
 «Реальная энциклопедия науки о классической древности» (Паули-Виссова)

Примечания

Ссылки 
 Реальный словарь классических древностей в Викитеке.

Книги по алфавиту
Книги 1855 года
Словари
Энциклопедии на немецком языке
Многотомные издания
Историография Древней Греции
Историография Древнего Рима
Исторические справочные издания